Gestão de riscos em TI - Informações sobre a aplicação de Gestão de Riscos na área de Tecnologia da Informação
 Gestão de riscos em segurança - Aplicação de Gestão de riscos na segurança
 Gestão de riscos na economia - Aplicação de Gestão de riscos na economia

Desambiguação